Іштван Месарош ():
 Іштван Месарош (1899–1944) — угорський футболіст, нападник.
 Іштван Месарош (1930–2017) — угорський філософ-марксист.